Polskie pułki piechoty:
 24 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego
 24 Pułk Piechoty (II RP)
 24 Pułk Piechoty (PSZ) – pułk piechoty wchodzący w skład Armii Andersa
 24 Pułk Piechoty – pułk piechoty ludowego Wojska Polskiego formowany w 1944 w ramach 11 DP; wobec zaniechania organizacji 3 A WP nie dokończył formowania.

Austriacki pułki piechoty:
 24 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego

Brytyjskie pułki piechoty:
 24 Pułk Piechoty (brytyjski)

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 24 Pułk Piechoty Austro-Węgier (–1918) – Galizisch-bukowina'sches Infanterieregiment Nr. 24
 24 Pułk Piechoty k.k. Landwehry – k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Wien“ Nr. 24
 24 Pułk Piechoty k.u. Landwehry (1886–1918) – HonvIR 24, HIR.24 (niem. Brassóer Landwehr-Infanterieregiment Nr.24, węg. Brassói 24. honvéd gyalogezred)

Niemieckie pułki piechoty:
 24 Pułk Piechoty im. Fryderyka Franciszka II (4 Brandenburski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 1 lipca 1813; stacjonował w Neuruppin; przyporządkowany do III Korpusu Armii Niemieckiej
 24 Pułk Piechoty – pułk piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjskie pułki piechoty:
 24 Symbirski Pułk Piechoty (ros. 24-й пехотный Симбирский генерала Неверовского полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego